Лос Паналес има више значења:

 Лос Паналес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Паналес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Паналес (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Паналес (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Паналес (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Паналес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Паналес (Исидро Фабела), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Паналес, Мина лос Паналес (Исидро Фабела), насеље у савезној држави Мексико у Мексику